Washington kan syfta på:
 Washington (delstat) – en amerikansk delstat
 Washington, D.C. – USA:s huvudstad
 Washington – kortfattad metonym, speciellt i utrikesfrågor för USA:s federala statsmakt

Personer 
 George Washington (1732–1799), den första presidenten i USA
 Denzel Washington (1954–), en amerikansk skådespelare

Media 
 Washington D.C. (TV-serie) – TV-serie som utspelar sig i staden med samma namn
 The Washington Post – en nyhetstidning som utges från Washington D.C.
 The Washington Times – en nyhetstidning som utges från Washington D.C.

Militärt 
  slagskepp av North Carolina-klassen

Sportklubbar

Washington
 Washington Huskies – namnet för alla sportklubbar vid University of Washington
 Washington State Cougars – namnet för alla sportklubbar vid Washington State University

Washington D.C.
 Washington Bayhawks – en lacrosseklubb
 Washington Capitals – klubb i National Hockey League
 Washington Mystics – klubb i Women's National Basketball League
 Washington Nationals – klubb i Major League Baseball
 Washington Commanders – klubb i National Football League
 Washington Senators – flera tidigare klubbar i Major League baseball
 Washington Wizards – klubb i National Basketball League

Utbildning

USA 
 Central Washington University – i Ellensburg, Washington
 Eastern Washington University – i Cheney, Washington
 George Washington University – i Washington, D.C.
 Trinity Washington University – i Washington, D.C.
 University of Washington – i Seattle, Washington
 Washington College – i Chestertown, Maryland
 Washington & Jefferson College – Washington College (Pennsylvania), gick samman med Jefferson College (Pennsylvania) år 1865
 Washington College of Law – vid American University i Washington, D.C.
 Washington and Lee University – i Lexington, Virginia
 Washington State University – i Pullman, Washington
 Washington University in St. Louis – i St. Louis, Missouri
 Western Washington University – i Bellingham, Washington

Geografi

Antarktis 

 Washington Strait, sund, 
 Washington (udde),

Storbritannien 

 Washington, Tyne and Wear, ort i England, 
 Washington, West Sussex, ort i England,

USA 

 Washington, Arkansas, ort, Hempstead County, 
 Washington, D.C., huvudstaden, District of Columbia, 
 Washington, Georgia, countyhuvudort, Wilkes County, 
 Washington, Indiana, countyhuvudort, Daviess County, 
 Washington, Kansas, countyhuvudort, Washington County, 
 Washington, Louisiana, ort, Saint Landry Parish, 
 Washington, Missouri, ort, Franklin County, 
 Washington, North Carolina, countyhuvudort, Beaufort County, 
 Washington, Oklahoma, ort, McClain County, 
 Washington, Virginia, countyhuvudort, Rappahannock County, 
 Washington, West Virginia, ort, Wood County, 
 Washington, Iowa, countyhuvudort, Washington County, 
 Washington, Illinois, ort, Tazewell County, 
 Washington, Massachusetts, ort, Berkshire County, 
 Washington, Maine, ort, Knox County, 
 Washington, Nebraska, ort, Washington County, 
 Washington, New Hampshire, ort, Sullivan County, 
 Washington, New Jersey, ort, Warren County, 
 Washington, Pennsylvania, countyhuvudort, Washington County, 
 Washington, Kalifornien, ort, Nevada County, 
 Washington, Utah, ort, Washington County, 
 Washington (delstat), delstat, 
 Washington, Connecticut
 Washington, Mississippi

Se även 
 Washingtonmonumentet – ett monument i Washington, D.C., till George Washingtons ära
 Washington Island (Wisconsin) – en ö i Lake Michigan
 Lake Washington – en sjö i delstaten Washington
 Washington Heights, Manhattan – en stadsdel i New York City
 Washington Terrace, Utah
 Washington Park, North Carolina
 Washington Court House, Ohio
 Washington County – flera countyn med detta namn
 Mount Washington – flera platser, inkluderar berg med detta namn

Se även
 Ett 1700-talsnamn för Ua Huka, som senare utvidgades till "Washington Islands" för att inkludera de norra öarna i ögruppen Marquesasöarna
 Washington Island (Kiribati), nu känd som Teraina

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar